Radford peut faire référence à :

Patronymie 
 Arthur W. Radford (1896-1973), un amiral américain ;
 Albert Ernest Radford (1918-2006), un botaniste américain ;
 Basil Radford (1897-1952), un acteur britannique ;
 Benjamin Radford (1970- ), un sceptique américain ;
 Edwin Radford (1891-1973), un auteur britannique de nombreux romans policiers signés conjointement avec son épouse Mona Augusta Radford, née Mangan ; 
 Eric Radford (1985- ), un patineur artistique canadien ;
 Irene Radford (née en 1944), écrivain américaine de science-fiction et de fantasy ;
 John Radford (1947- ), un ancien footballeur anglais ;
 Kristine Radford (1970- ), une joueuse de tennis australienne ;
 Mark Radford (1959- ), joueur de basket-ball américain ;
 Michael Radford (1946- ), un réalisateur, scénariste, acteur et producteur britannique ;
 Peter Radford (1939- ), un ancien athlète britannique ;
 Tim Radford (né en 1940), journaliste britannique et néo-zélandais ;
 Wayne Radford (1956-2021), joueur de basket-ball américain.

Toponymie 

 Radford, un quartier de Nottingham en Angleterre ;
 Radford, une ville indépendante de Virginie aux États-Unis.

Autre 
 Radford est un groupe de musique américain créé en 1995 et dont certaines de leurs pièces furent utilisées comme bande-sonore de films.

Homonymie de patronyme